Турнир по водному поло проводился на летних Олимпийских играх 1968 года с 14 по 25 октября в Мехико (Мексика).

Предварительный раунд

Группа «А» 

 14.10.1968

 15.10.1968

 16.10.1968

 14.10.1968

 19.10.1968

 20.10.1968

 21.10.1968

 22.10.1968

Группа «В» 

 14.10..1968

 15.10.1968

 16.10.1968

 17.10.1968

 19.10.1968

 20.10.1968

 21.10.1968

 22.10.1968

Квалификационный раунд 
Матчи за 13-15 места (24.10.1968): Бразилия 5:3 Египет.

Матчи за 9-12 места (24.10.1968): 1. Япония 0:5 Испания, 2. ФРГ 6:3 Мексика.

Матчи за 5-8 места (24.10.1968): 1. Куба 2:8 ГДР, 2. Нидерланды 3:6 США.

1/2 финала (24.10.1968): 1. СССР 8:5 Италия, 2. Югославия 8:6 Венгрия.

Финальный раунд 
Матч за 13-е место (25.10.1968): Бразилия 5:2 Греция.

Матч за 11-е место (25.10.1968): Япония 4:5 Мексика.

Матч за 9-е место (25.10.1968): Испания 7:5 ФРГ.

Матч за 7-е место (25.10.1968): Нидерланды 8:5 Куба.

Матч за 5-е место (25.10.1968): США 6:4 ГДР.

Матч за 3-е место (25.10.1968): Венгрия 9:4 Италия.

Финал (25.10.1968): СССР 11:13 (ОТ) Югославия.

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Водное поло в Мексике